Koholint Island is een fictief eiland, dat voorkomt in The Legend of Zelda: Link's Awakening, een videospel uit de serie van The Legend of Zelda. Desondanks het eiland voorkomt als een echt gebied, is het werkelijk een droom van de Wind Fish.

Wanneer Link tijdens een zeereis terug naar Hyrule te maken krijgt met een schipbreuk, komt hij op het eiland terecht. De bewakers van Koholint Island waren de Wind Fish, en Link zou het eiland niet kunnen verlaten vooraleer hij de Wind Fish heeft vrijgelaten. Veel mensen die leken op de inwoners van Hyrule, bewoonden het eiland.

The Legend of Zelda
Fictief eiland